L'avversario (L'Adversaire) – romanzo-verità di Emmanuel Carrère pubblicato nel 2000
 L'avversario (L'Adversaire) – film del 2002 diretto da Nicole Garcia, tratto dall'omonimo romanzo di Emmanuel Carrère
 L'avversario (L'Adversaire) – opera teatrale di Frédéric Cherbœuf e Vincent Berger del 2006, basata sull'omonimo romanzo di Carrère
 L'Adversaire – commedia in quattro atti di Alfred Capus ed Emmanuel Arène, rappresentata per la prima volta nel 1906